Peter Elliott (ur. 1943) – australijski duchowny katolicki, biskup
 Peter Elliott (ur. 1962) – angielski lekkoatleta